

Geografia 
 Nubia – regione geografica a cavallo tra Egitto e Sudan
 Nubia – frazione del comune di Paceco in provincia di Trapani

Fumetti 
 Nubia – personaggio dei fumetti

Telecomunicazioni 
 Nubia – Marchio di proprietà di ZTE